Gell ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gell (1945–1997), britischer Sozialanthropologe
 John Gell (1593–1671), britischer Politiker und Feldherr
 Murray Gell-Mann (1929–2019), US-amerikanischer Physiker
 Philip George Houthem Gell (1914–2001), britischer Arzt und Immunologe
 William Gell (1777–1836), britischer klassischer Archäologe

Siehe auch:

en:Gell